Князев, Александр Владимирович:
 Князев, Александр Владимирович (род. 1976) — учёный, кристаллохимик и физико-химик.
 Князев, Александр Владимирович (род. 1988) — российский спортсмен, ватерполист, серебряный призёр России в составе команды ЦСК ВМФ.